Draškovac est un toponyme qui peut désigner :
 Draškovac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Dvor, comitat de Sisak-Moslavina ;
 Draškovac, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica.